Роджер Федерер — защитил свой прошлогодний титул.

Посев 

  Новак Джокович (Финал)
 ''' Роджер Федерер (Титул)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых ''(Полуфинал)

<li>  Эрнест Гулбис (Первый раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
<li>  Давид Гоффен (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2015